Kocaeli peut désigner :
 Izmit, aussi appelée Kocaeli, une ville de Turquie ;
 Kocaeli, une province du nord-ouest de la Turquie ;
 Kocaeli, un village de la province de Balikesir ;
 Kocaeli, une circonscription électorale de Turquie ;
 la péninsule de Kocaeli, une péninsule de Turquie.